No Time to Die steht für:
 No Time to Die, Originaltitel von Keine Zeit zu sterben, britisch-amerikanischer Spielfilm von Terence Young (1958)
 No Time to Die, Originaltitel von Bluthochzeit, Episode der US-amerikanischen Fernsehserie Columbo (1992)
 No Time to Die (2006), deutsch-ghanaischer Spielfilm von King Ampaw
 No Time to Die (2013), irischer Dokumentarfilm von Garry Keane
 No Time to Die, Originaltitel von James Bond 007: Keine Zeit zu sterben, britisch-amerikanischer Spielfilm von Cary Fukunaga (2021)
 No Time to Die (Lied), Lied von Billie Eilish zum Spielfilm